Lázaro Vinícius Alves Martins (Belo Horizonte, 28 juni 1990) is een Braziliaans voetballer die als verdediger voor FC Emmen speelde.

Carrière 
Lázaro speelde in de jeugd van Clube Atlético Mineiro en sc Heerenveen. Bij Heerenveen zat hij slechts één wedstrijd op de bank, in de met 5-1 verloren uitwedstrijd in de UEFA Cup tegen VfL Wolfsburg. In het seizoen 2009/10 werd hij tot de winterstop verhuurd aan FC Emmen. Hij debuteerde voor Emmen op 9 oktober 2009, in de met 5-0 verloren uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Hij kwam in de 68e minuut in het veld voor Arjen Bergsma. Lázaro speelde in totaal drie competitiewedstrijden en een bekerwedstrijd voor FC Emmen. Hierna speelde hij voor diverse clubs in Brazilië, Qatar, Maleisië en Saoedi-Arabië.

Statistieken

Zie ook 

 Lijst van spelers van FC Emmen

Braziliaans voetballer